MHP är en akronym som kan syfta på:

 MHP – ett system för interaktiv digital-TV, se Multimedia Home Platform
 MHP – ett högerextremt nationalistiskt politiskt parti i Turkiet, se Milliyetçi Hareket Partisi

Akronymer